Brenna kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Brenna, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Como,

Polen 

 Brenna, Polen, kommun, Schlesiens vojvodskap, Powiat cieszyński, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar